Il singolare del torneo di tennis ATP Bologna Outdoor 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Félix Mantilla che ha battuto in finale Gustavo Kuerten 4-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (quarti di finale)
 Félix Mantilla (campione)
 Javier Sánchez (secondo turno)
 Christian Ruud (primo turno)

 Hicham Arazi (quarti di finale)
 Karim Alami (semifinali)
 Hernán Gumy (primo turno)
 Gustavo Kuerten (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bologna Outdoor 1997